Стягнення — покарання за невиконання або порушення чого-небудь
 Стягнення — фонетичний або морфологічний процес, що полягає в злитті двох звуків в один внаслідок їх повної асиміляції або двох слів в одне